Schaffert ist der Familienname folgender Personen:

Hans Schaffert (1918–2003), Schweizer evangelischer Geistlicher
Wolfgang Schaffert (* 1955), deutscher Bundesrichter beim Bundesgerichtshof
 Wolfgang Schaffert (Mediziner) (* 1948), deutscher Arzt, Facharzt für Innere Medizin, Sportarzt, Bergrettungsarzt und Höhenmediziner sowie Berg- und Skiführer in Siegsdorf